Е85 (топливо) — вид биотоплива.
 Е85 — магистральная дорога Европейский маршрут E85.
 Е85 — внутризаводской номер автомобиля BMW Z4.